Олександр Корвін-Госевський (пол. Aleksander Korwin Gosiewski; ? — 1639) — польський воєначальник і дипломат.
 Вінцент Корвін-Госевський (,  ; ~ 1625 Волчин — †29 листопада 1662 Острина) — воєначальник і державний діяч Великого князівства Литовського у Речі Посполитій, представник шляхетського роду гербу Сліповрон.

Див. також 
 Госевська
Прізвища